Graveyard — шведская хард-рок-группа из Гётеборга, созданная в 2007 году.

История 
Йоаким Нильсон, Рикард Эдланд (ранее выступали в составе группы Norrsken), Аксель Шёберг и Трулс Мёрк создали Graveyard в 2007 году. Когда Norrsken распалась в 2000 году, гитарист Магнус Пеландер участвовал в формировании дум-фолк-метал-группы Witchcraft, а Нильсон и Эдланд присоединились к Albatross, блюз-рок-группе, в чей состав также входил барабанщик Аксель Шёберг. Изначально Albatross была задумана, как хобби-проект, но после пяти лет существования группы, её члены начали относиться к музыке более серьёзно и высказывать неудовлетворение к направлению, которое они выбрали. После распада Albatross, Нильсон и Эдланд решили, что для их следующего опыта они должны вернуть свои корни, как гитариста и вокалиста. Нильсон пояснил, «Я певец, но в Albatross я играл только на гитаре. Рикард тоже играл на гитаре, но он бас-гитарист. Мы также хотели более прямолинейной музыки»

Вместе с Шёбергом и гитаристом/вокалистом Трулсом Мёрком она начали играть, как Graveyard. С этим составом Graveyard быстро записали две демозаписи, сыграли три концерта и начали планировать целый альбом с шведским лейблом, Transubstans Records. В то же время они запостили демозаписи на MySpace. Эти песни со страницы в MySpace приглянулись Tony Presedo, основатель TeePee Records. Их одноимённый дебютный альбом записанный Доном Альстербергом и выпущенный в начале 2008 года. При завершении записи Трулс Мёрк был заменен гитаристом Юнатоном Ларока-Раммом. Первый альбом получил в большинстве хорошие оценки.

Graveyard впервые съездили в США на фестиваль SXSW. После SXSW Graveyard выступали в туре вместе со своими лейбл-партнерами Witch. В конце 2008 года Graveyard также выступали с Witchcraft и Clutch. В 2009 же с рок-группой CKY.

25 Марта 2011 года на лейбле Nuclear Blast вышел второй альбом группы, Hisingen Blues. Альбом был тепло встречен критиками, а также находился в датском чарте Tracklisten 18 недель и поднимался до 1-го места. 26 октября вышел третий альбом, Lights Out.

В пятницу, 23 Сентября 2016 года, группа объявила о распаде: «all so classic reasons»

В январе 2017 на своей странице в Facebook группа объявила о возвращении, но с новым барабанщиком.

Дискография

Альбомы 
Graveyard
 Released: September 10, 2007
 Record label: Transubstans Records
 Re-released: February 19, 2008
 Record label: TeePee Records
 Format: CD / LP

Hisingen Blues
 Released: March 25, 2011 (Europe)
 Released: April 19, 2011 (North America)
 Record label: Nuclear Blast Records
 Format: CD / LP

Lights Out
 Released: October 26, 2012 (Europe)
 Released: November 6, 2012 (North America)
 Record label: Nuclear Blast Records
 Format: CD / LP

Innocence & Decadence

 Released: September 25, 2015
 Record label: Nuclear Blast Records
 Format: CD / LP

PEACE

 Released: May 25, 2018
 Record label: Nuclear Blast Records
 Format: CD / LP

La Gernandat De La Nit Profunda 
*Released: November 21, 2013

Record label: Doomentia Records

Format: Split (with KORGULL THE EXTERMINATOR)

Синглы 
 Ancestors / Graveyard — Split 7" (Volcom Entertainment) (2009)

Состав группы 
Текущий состав
 Joakim Nilsson — гитара, вокал
 Jonatan Larocca-Ramm — гитара, вокал
 Rikard Edlund — бас-гитара
 Axel Sjöberg — ударные
Бывшие участники
 Truls Mörck — гитара, вокал

Ссылки 
 Graveyard music  Сайт группы
 TransubstansRecords 
 TeepeeRecords 
 
 Hisingen Blues review on Prog Sphere

Приложение 

Рок-группы Швеции
Квартеты
Исполнители Nuclear Blast